Das Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 1987 war ein Tenniswettbewerb in Indianapolis.

Austragungsmodus 
Die 25 Teilnehmerinnen wurden zunächst auf sieben Vorrundengruppen zu je drei oder vier Spielerinnen verteilt, in denen jede gegen jede spielte. Die einzige Einschränkung beim Vorrücken in die Hauptrunde, in der dann im K.-o.-System gespielt wurde, bestand darin, dass diejenigen Länder, die mit drei Spielerinnen in der Vorrunde vertreten waren, jeweils eine Spielerin streichen mussten. Dies betraf Guatemala, Mexiko, Panama, Puerto Rico und die USA, sodass die Hauptrunde mit 20 Spielerinnen durchgeführt wurde.

Vorrunde 
Vorbemerkung: Da es für die Ergebnisse keine offizielle Quelle gibt, ist die Reihenfolge der Gruppen und deren Bezeichnungsweise unbekannt. Als Arbeitsgrundlage verwenden wir arabische Ziffern und richten die Gruppen nach der Reihenfolge der im Indianapolis Star angegebenen Ansetzungen des ersten Spieltags aus.

Gruppe 1

Ergebnisse

Tabelle 

Bemerkung: Die Mexikanerin Lucila Becerra durfte als dritte Spielerin ihres Landes nicht an der Hauptrunde teilnehmen.

Gruppe 2

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 3

Ergebnisse

Tabelle 

Bemerkung: Die US-Amerikanerin Jane Holdren und Ana Grace Duque aus Panama durften als dritte Spielerinnen ihres Landes nicht an der Hauptrunde teilnehmen.

Gruppe 4

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 5

Ergebnisse

Tabelle 

Bemerkung: Die Puerto Ricanerin Elba Piñero und Flor de María Urrea aus Guatemala durften als dritte Spielerinnen ihres Landes nicht an der Hauptrunde teilnehmen.

Gruppe 6

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 7

Ergebnisse

Tabelle

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Quelle 
 Zeitgenössische Zeitungsmeldungen, insbesondere des Indianapolis Star, als OCR-Dateien auf den Plattformen https://www.newspapers.com/ und https://www.newspaperarchives.com

Tennisturnier 1987
1987 Dameneinzel
Tennisturnier in Indianapolis